Altenreuth ist der Ortsname von

 Altenreuth (Friedenfels), Ortsteil der Gemeinde Friedenfels, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Altenreuth (Harsdorf), Ortsteil der Gemeinde Harsdorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Altenreuth (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Altenreuth (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Altenreuth (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Altreuth